Пи́тер Ро́берт (Роб) Ре́нсенбринк (; 3 июля 1947, Амстердам, Нидерланды — 24 января 2020, там же) — нидерландский футболист, нападающий, левый крайний полузащитник.

На клубном уровне три раза выходил в финал Кубка кубков и дважды выигрывал этот трофей. Ренсенбринк — автор 1000-го гола на чемпионатах мира.

Входит в список ФИФА 100. Признан лучшим легионером в истории высшей бельгийской лиги и лучшим игроком за всю историю «Андерлехта». Также является первым победителем приза «Onze d’Or».

Карьера

Клубная 

Родившись в Амстердаме, начал там же свою карьеру, в 1965 году вступив в состав тогда ещё недавнего чемпиона Нидерландов — клуба ДВС. Там сыграл более сотни матчей в Эредивизи. Однако, в это время клуб превратился в середняк и с 1967 года не поднимался выше -8го места.

В 1969 году согласился переехать в Бельгию, где поиграл два года за «Брюгге». В 1971 году перешёл в другой сильный бельгийский клуб — «Андерлехт». Роб играл очень хорошо и регулярно забивал — он становился в клубе двукратным чемпионом Бельгии и четырёхкратным обладателем кубка страны, а также лучшим бомбардиром лиги в 1973 году. При Ренсенбринке клуб три раза подряд (1975/78) становился финалистом Кубка обладателей кубков УЕФА, и из них два финала (1975/76 и 77/78) — победные. Также ему принадлежит завидный рекорд лучшего бомбардира этого еврокубкового турнира. В тех же сезонах было завоевано 2 суперкубка Европы.

После продолжительной карьеры в «Андерлехте», которая завершилась в 1980 году, играл по сезону в США за «Портленд Тимберс» и во Франции за «Тулузу».

В 1982 году объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.

В сборной 

В сборной Нидерландов дебютировал 30 мая 1968 года в товарищеском матче со сборной Шотландии, завершившемся со счётом 0:0. 

До 1974 года не являлся основным игроком сборной и провёл за шесть лет всего 10 матчей, но в 1974 году принял участие в чемпионате мира 1974 года, на котором сыграл в шести матчах, забил один гол в ворота сборной ГДР, завоевал серебряные медали и попал в символическую сборную чемпионата. В 1976 году принял участие в чемпионате Европы 1976 года на котором завоевал бронзовые медали. 

В 1978 году второй раз в составе сборной принял участие в чемпионате мира 1978 года, на котором сыграл во всех семи матчах, забил 5 голов, став вторым бомбардиром чемпионата, вновь завоевал серебряные медали и попал в символическую сборную. Своё последнее выступление за сборную провёл в отборочном матче чемпионата Европы 1980 года со сборной Польши 2 мая 1979 года, тот матч завершился поражением голландцев со счётом 0:2. 

Всего же за сборную Нидерландов провёл 46 матчей, в которых забил 14 голов.

Личная жизнь 
Был женат. После окончания карьеры долгое время жил в городке Остзан.

В 2012 году Ренсенбринку была диагностирована мышечная атрофия, а 2015 году он публично заявил об этом поклонникам. Скончался 24 января 2020 года от этой же болезни.

Достижения

Командные 
 «Брюгге»
 Серебряный призёр чемпионата Бельгии (2): 1969/70, 1970/71
 Обладатель Кубка Бельгии: 1969/70

 «Андерлехт»
 Чемпион Бельгии (2): 1971/72, 1973/74
 Серебряный призёр чемпионата Бельгии (4): 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79
 Бронзовый призёр чемпионата Бельгии: 1974/75
 Обладатель Кубка Бельгии (4): 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76
 Финалист Кубка Бельгии: 1976/77
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (2): 1975/76, 1977/78
 Финалист Кубка обладателей кубков УЕФА: 1976/77
 Обладатель Суперкубка Европы (2): 1976, 1978

 Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр чемпионата мира (2): 1974, 1978
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1976

Личные 
 Обладатель Серебряного мяча: 1976
 Обладатель Бронзового мяча: 1978
 В списке ФИФА 100
 Футболист года в Европе по версии Onze Mondial: 1976
 Третий футболист года в Европе по версии Onze Mondial (2): 1978, 1979
 Футболист года в Бельгии: 1976
 Лучший бомбардир чемпионата Бельгии: 1973
 Лучший бомбардир в истории Кубка обладателей кубков УЕФА: 25 голов

Статистика

Клубная карьера

Выступления за сборную 

Итого: 46 матчей / 14 голов; 35 побед, 15 ничьих, 15 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ДВС
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Портленд Тимберс» (1975—1982)
Игроки ФК «Тулуза»